Příjmení Kohoutek nebo Kohoutková nosí více osobností:

 Alena Kohoutková (* 1953) – děkanka Stavební fakulty ČVUT v Praze
 Barbora Kohoutková (* 1978) – česká tanečnice, baletka
 Ctirad Kohoutek (1929–2011) – český hudební skladatel, vědec a pedagog
 Jan Kohoutek (* 1971) – český sáňkař
 Jaromír Kohoutek (1905–1976) – český fotograf
 Jiří Kohoutek – více osobností, viz rozcestník
 Josef Kohoutek (1896–1942) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty
 Luboš Kohoutek (* 1935) – český astronom
 Marie Kohoutková-Šlechtová (1885–1953) – česká operní pěvkyně
 Miloslav Kohoutek (1927–???) – český ekonom a politik, ministr obchodu, ředitel České stát. spořitelny
 Rudolf Kohoutek (* 1940) – český psycholog
 Tomáš Kohoutek (* 1983) – český politik a notář, poslanec za hnutí ANO 2011
 Václav Kohoutek (* 1949) – slovenský fotbalista

Podobná příjmení 
 Kohout (příjmení)

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení